Kristály-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kristály-barlang, budakalászi barlang.
 Kristály-barlang, miskolci barlang.
 Kristály-barlang, miskolci barlang.
 Kristály-barlang, pápai barlang.
 Kristály-barlang, a Barit-barlang másik neve.
 Kristály-barlang, az Esztramosi Felső-táró 2. sz. üregének másik neve.
 Kristály-barlang, a Leányvári Kalcitos-barlang másik neve.
 Kristály-barlang, a Martinovics-hegyi-kristályfülke másik neve.
 Kristály-barlang, a Mátyás-hegyi-barlang másik neve.
 Kristály-barlang, a Róka-hegyi-barlang másik neve.
 Kristály-barlang, a Róka-hegyi Kristály-barlang másik neve.
 Kristály-barlang, a Vaskor-nyelő másik neve.

Hasonló nevű:

 Kristálybarlang, a Martinovics-hegyi-kristályfülke másik neve.